Valea Lungă se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Valea Lungă, Alba, reședința comunei cu același nume
 Valea Lungă-Cricov, Dâmbovița, reședința comunei Valea Lungă
 Valea Lungă-Gorgota, Dâmbovița
 Valea Lungă-Ogrea, Dâmbovița
 Valea Lungă, Hunedoara
 Valea Lungă, Iași
 Valea Lungă, Sălaj
 Valea Lungă, Sibiu
 Valea Lungă, Vâlcea
 Valea Lungă, Vaslui
 Valea Lungă Română, Timiș

Vezi și 
 Valea (dezambiguizare)

Toponime românești